Jan Baran-Bilewski (1895-1981), polski lekkoatleta, pułkownik Wojska Polskiego
 Jan Baran (1896-1967), żołnierz
 Jan Baran (1947-1984), pilot